Кувватов — фамилия; имеет женскую форму Кувватова.
 Кувватов, Санджар (род. 1990) — узбекистанский футболист, вратарь.
 Кувватов, Умарали (1968—2015) — таджикский предприниматель, основатель и лидер оппозиционного общественно-политического движения «Группа 24».

См. также 
 Куватов